Randan - rodzaj łódki napędzanej przez trójkę wioślarzy. Dwóch z nich (na rufie i na dziobie) wiosłuje jednym wiosłem. Wioślarz znajdujący się między nimi używa dwóch wioseł.

Wioślarstwo